Хе́льги (Helgi, от  — ‘святой’, ‘священный’) — скандинавское и немецкое мужское имя. Женское парное имя — Хельга. Известные персоналии:

 Хельги Аусс Гретарссон (род. 1977) — исландский шахматист, гроссмейстер
 Хельги Даниэльссон (род. 1981) — исландский и шведский футболист
 Хельги Кольвидссон (род. 1971) — исландский футболист и тренер
 Хельги Олафссон (род. 1956) — исландский шахматист, гроссмейстер

См. также 
 Олег